Shahjahanpur (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Shahjahanpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Shahjahanpur